Brambang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Brambang, Demak, by, 
 Brambang, Pasuruan, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar